

Cinema 
 The Avenger – film del 1916 diretto da Leon De La Mothe
 The Avenger – film del 1922 diretto da Irving Cummings
 The Avenger – film del 1931 diretto da Roy William Neill
 The Avenger – film del 1933 diretto da Edwin L. Marin

Letteratura 
 Il giustiziere (The Avenger) – romanzo di Edgar Wallace del 1926
 Il giustiziere (The Avenger) – romanzo di Erica Spindler, n. 81s de I nuovi bestsellers Special
 Il vendicatore (The Avenger) – romanzo di Thomas de Quincey del 1838
 Il vendicatore (Avenger) – romanzo di William Shatner del 1997 
 Il vendicatore (Avenger) – romanzo di Frederick Forsyth del 2003

Musica 
 Avenger – gruppo musicale heavy metal Tedesco, poi divenuto Rage
 The Avenger – album degli Amon Amarth del 1999

Televisione 
 Avenger – film per la televisione del 2006 diretto da Robert Markowitz
 Il vendicatore (The Avenger) – episodio della quarta stagione di Walker Texas Ranger
 Il vendicatore (The Avenger) – episodio della quarta stagione di Starsky & Hutch
 The Avenger – episodio della quinta stagione di Dynasty
 The Avenger – episodio della terza stagione di Falcon Crest
 The Avenger – episodio di Jungle Jim

Guerra
 Avenger – carro armato britannico
 GAU-8 Avenger – cannone aeronautico statunitense
 Grumman TBF Avenger – aerosilurante imbarcato statunitense
 Classe Avenger – cacciamine dell'US Navy

Autoveicoli 
 Dodge Avenger – autovettura della Dodge
 Hillman Avenger – autovettura della Hillman

Altro
 Avenger – monster truck
 Avenger – videogioco del 1986 per vari home computer

Pagine correlate 
 Avengers
 The Avengers